Erhvervspartiet er navnet på to tidligere danske politiske partier:

 Erhvervspartiet (1918-24)
 Erhvervspartiet (1978-79)